Vahldieck ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Vahldieck (* 1955), deutscher Politiker (CDU), MdHB und Senator
 Susanne Rahardt-Vahldieck (1953–2008), deutsche Politikerin (CDU), MdHB, MdB

Siehe auch:
 Vahldiek